FRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Farmingdale (New York) (Stati Uniti)